bat – (jeździectwo)
 bat – waluta Tajlandii
 Bat – bomba z okresu II wojny światowej
 The Bat! – klient email
 Bat – Stanowisko archeologiczne w Omanie wpisane w 1988 r. na Listę światowego dziedzictwa UNESCO
 bat – program wsadowy systemu MS-DOS lub Windows
 bat – dawna hebrajska jednostka objętości
 bat – duża łódź jednomasztowa
 bat – instrument muzyczny
 BAT – standard służący określaniu wielkości emisji zanieczyszczeń